Las Tres Cruces kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Tres Cruces, Oaxaca, ort, San Simón Zahuatlán, 
 Las Tres Cruces, Puebla, ort, Epatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar